Миннигулов — башкирская фамилия. Известные носители:
 Миннигулов, Тафтизан Тагирович (1922—1943) — Герой Советского Союза.